Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima (Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Süden der Provinz Nakhon Ratchasima. Die Provinz Nakhon Ratchasima liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Der Landkreis Mueang Nakhon Ratchasima liegt auf einer Ebene am westlichen Rand des Isaan, der so genannten Khorat-Hochebene. Die Entfernung zur Hauptstadt Bangkok beträgt etwa 260 Kilometer.

Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima grenzt an die folgenden Landkreise (von Norden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Non Thai, Non Sung, Chaloem Phra Kiat, Chok Chai, Pak Thong Chai, Sung Noen und Kham Thale So. Alle Amphoe liegen in der Provinz Nakhon Ratchasima.

Ausbildung 
Im Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima befinden sich die Suranaree University of Technology und die Rajabhat-Universität Nakhon Ratchasima, sowie der Hauptcampus der Technischen Universität Rajamangala Isan.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Nakhon Ratchasima ist in 25 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 237 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Großstadt“-Status (Thesaban Nakhon) im Landkreis:
 Nakhon Ratchasima (Thai: )

Es gibt 15 Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Khok Sung (Thai: )
 Ban Mai (Thai: )
 Phutsa (Thai: )
 Ban Pho (Thai: )
 Mueang Mai Khok Kruat (Thai: )
 Chai Mongkhon (Thai: )
 Suranari (Thai: )
 Talat (Thai: )
 Khok Kruat (Thai: )
 Cho Ho (Thai: )
 Nong Phai Lom (Thai: )
 Pru Yai (Thai: )
 Hua Thale (Thai: )
 Pho Klang (Thai: )
 Nong Khai Nam (Thai: )

Außerdem gibt es elf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Nong Chabok (Thai: )
 Maroeng (Thai: )
 Nong Rawiang (Thai: )
 Muen Wai (Thai: )
 Phon Krang (Thai: )
 Ban Ko (Thai: )
 Cho Ho (Thai: )
 Nong Bua Sala (Thai: )
 Si Mum (Thai: )
 Phanao (Thai: )
 Nong Krathum (Thai: )

Weblinks 
  Weitere Einzelheiten zu Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima (in thailändischer Sprache)

Einzelnachweise 

Nakhon Ratchasima